Nimfák: a természet erőit megszemélyesítő, fiatal istennők a görög-római mitológiában
Nimfa: a részleges átalakulással fejlődő rovarok egyik fejlődési alakja
Nimfa: női keresztnév
Nimfapapagáj: a kakadufélék családjához tartozó madárfaj